Westbahn (Austria) –
 Westbahn (Wirtembergia) –

Zobacz też